2 miejscowości w Estonii:
 Valgu – wieś w prowincji Hiuma, w gminie Emmaste.
 Valgu – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.